Соревнования по го на XVI Азиатских играх в Гуанчжоу проводились впервые в истории данного мероприятия. В программу вошли мужские и женские командные и парные соревнования, проходившие с 20 по 26 ноября 2010 года.

В соревнованиях участвовали спортсмены из КНР, Гонконга, Японии, Южной Кореи, Северной Кореи, Малайзии, Монголии, Китайского Тайбэя, Таиланда и Вьетнама.

Медали

Количество медалей по странам

Медалисты

Результаты

Мужские командные соревнования

Первый раунд 
23-26 ноября

Финал 
26 ноября
Матч за 3 место
  —  4:6
Матч за 1 место
  —  8:2

Женские командные соревнования

Первый раунд 
23-26 ноября

Финал 
26 ноября
Матч за 3 место
  —  4:2
Матч за 1 место
  —  2:4

Парные соревнования

Первый раунд 
20-21 ноября

Плей-офф 
22 ноября
Полуфиналы
  (Чжоу Цзюньсюнь, Джоан Миссингэм) —  (Се Хэ, Сун Жунхуэй) 0:2
  (Чхве Чхоль Хан, Ким Юн Ён) —  (Пак Чжон Хван, Ли Сыль А) 0:2
Матч за 3 место
  (Чжоу Цзюньсюнь, Джоан Миссингэм) —  (Чхве Чхоль Хан, Ким Юн Ён) 0:2
Матч за 1 место
  (Се Хэ, Сун Жунхуэй) —  (Пак Чжон Хван, Ли Сыль А) 0:2

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Летних Азиатских Игр 2010 
 Информация и фото с соревнований по го, шахматам и сянци 

Соревнования на летних Азиатских играх 2010
Соревнования по го в Китае